Verges puede referirse a:
 Verges, un municipio español de la provincia de Gerona; 
 Verges, una comuna francesa en el departamento del Jura; 
 Les Verges, una comuna francesa situada en el departamento de Alto Vienne; 
 Deux-Verges, una comuna francesa situada en el departamento de Cantal; o
 Saint-Jean-de-Verges, una comuna francesa situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Foix-Rural.

fr:Verges